Олимпијска пливачка такмичења на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржавана су по 28. пут као део олипијског програма, и одвијала су се од 6. до 16. августа у Олимпијском базену, док су маратонске трке на 10 км одржане на отвореном мору на локалитету Форт Копакабана 15. и 16. августа 2016. године.

Укупно су пливане 34 дисциплине, по 17 у обе конкуренције, 32 у затвореном базену, а преостале две на отвореном мору. Такмичења у пливачком маратону пратиле су одређене контроверзе, пошто су у води у подручју око рта Форт Копакабана у узорцима воде пронађене повишене концентрације супер бактерија отпорних на антибиотике.

Дисциплине 
Слично као и 4 године раније олимпијска такмичења у пливачком делу програма одвијала су се у 34 дисциплине, по 17 у обе конкуренције, и код мушкараца и код жена. У олимпијском базену одржавале су се следеће трке:

 Слободни стил: 50м, 100м, 200м и 400м у обе конкуренције, плус 800м за жене и 1.500м за мушкарце;
 Леђни стил: 100м и 200м у обе конкуренције;
 Прсни стил: 100м и 200м у обе конкуренције;
 Делфин стил: 100м и 200м у обе конкуренције;
 Мешовити стил: 200м и 400м у обе конкуренције;
 Штафете: 4×100м слободно, 4×200м слободно и 4×100м мешовито у обе конкуренције;
 Маратон: 10 км у обе конкуренције.

Квалификације 
Према пропозицијама ФИНА свака од земаља учесница могла је по дисциплини да учествује са максимално два такмичара (под условом да су оба такмичара испливала задато квалификационо време), односно са по једним тимом у тркама штафета. У случају да мање од планираних 900 такмичара (у базену) има испливано задато квалификационо време (у рангу некадашњег А стандарда), у обзир се узимају такмичари који имају испливано селекционо време (у рангу са некадашњом Б нормом). Сваки појединачни НОК чији пливачи нису успели да се квалификују за Игре имао је могућност добијања једне специјане позивнице у мушкој и женској конкуренцији.

У штафетним тркама сваки НОК је могао да учествује са максимално једном штафетом по дисциплини, а у свакој штафетној трци учестовало је по 16 штафета. Пласман на Игре остварило је по 12 најбољих штафета са Светског првенства 2015. у Казању, те 4 штафете које су имале најбржа времена у квалификационом периоду од 15 месеци уочи олимпијских игара (под условом да се нису директно квалификовали преко СП).

У маратонским тркама учестовало је по 25 такмичара у обе конкуренције, а пласман на игре остварио је по 10 првопласираних пливача са СП 2015, по 9 најбољих са светских квалификација одржаних средином јуна месеца у Сетубалу по један пливач са свих 5 континената који није успео да се квалификује, док је једна квота била резервисана за земљу домаћина Игара.

ФИНА је за учешће на Играма одредила следећа гранична времена:

Сатница 
Пливачка такмичења су се као и ранијих година одвијала у два дела. Квалификационе трке пливане су у подневном делу програма, док су полуфинала и финала пливана у вечерњем и ноћном делу програма.

П = Подневни део програма, почиње у 13:00 по локалном, односно 18:00 по средњоевропском времену; Н = Вечерњи део програма почиње у 22:00 по локалном, односно у 03:00 по -{CET}- времену.

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма
 Летње олимпијске игре 2016.

Референце

Спољашње везе 

Пливање на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2016.